Solid – progetto di decentralizzazione di dati web
 Solid – struttura KDE 4
 Solid – album degli U.D.O.